HOU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto William P. Hobby, Houston (Texas), Stati Uniti